dinitrobenzeny:
 o-dinitrobenzen, 
 m-dinitrobenzen, 
 p-dinitrobenzen,